Bermúdez ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Bermúdez (* 1975), kolumbianischer Schwimmer
 Carlos Bermúdez (1918–1993), argentinischer Tangosänger
 Christian Bermúdez (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Chuny Bermúdez (* 1970), spanischer Segler
 Cristian Bermúdez (* 1973), guatemaltekischer Sportschütze
 David Galván Bermúdez (1881–1915), mexikanischer römisch-katholischer Priester, Märtyrer
 Diego Bermúdez (Cala) († 1933), spanischer Flamencosänger, siehe Manolo Caracol
 Eduard Bermúdez (* 1984), venezolanischer Boxer
 Emiliano Bermúdez (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Enrique Bermúdez (1932–1991), nicaraguanischer Berufsoffizier der Guardia Nacional de Nicaragua (GN)
 Francisco Morales Bermúdez (1921–2022), peruanischer Politiker, Präsident 1975 bis 1980
 Gabriel Bermúdez Castillo (1934–2019), spanischer Science-Fiction-Autor
 Genaro Bermúdez (* 1950), mexikanischer Fußballspieler
 Helizandro Terán Bermúdez (* 1965), venezolanischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Mérida
 Jaime Bermúdez (* 1966), kolumbianischer Diplomat und Politiker
 Jesús Bermúdez (1902–1945), bolivianischer Fußballspieler
 Jesús Bermúdez Silva (1884–1969), kolumbianischer Komponist
 Jorge Bermúdez (* 1971), kolumbianischer Fußballspieler

 Juan de Bermúdez († 1570), spanischer Seefahrer und Entdecker
 Julissa Bermudez (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin und Moderatorin
 Lillian Molieri Bermúdez (1925–1980), nicaraguanische Schauspielerin
 Lucho Bermúdez (1912–1994), kolumbianischer Komponist

 Martín Bermúdez (* 1958), mexikanischer Geher
 Patricia Bermúdez (* 1987), argentinische Ringerin

 Remigio Morales Bermúdez (1836–1894), peruanischer General und Politiker, Präsident 1890 bis 1894
 René del Risco Bermúdez (1937–1972), dominikanischer Schriftsteller und Publizist
 Rigoberto Corredor Bermúdez (* 1948), kolumbianischer Bischof von Pereira
 Roberto Flores-Bermúdez (* 1949), honduranischer Politiker und Diplomat
 Rudy Bermudez (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Sonia Bermúdez (* 1984), spanische Fußballspielerin
 Víctor José Javier Añino Bermúdez (* 1983), spanischer Fußballspieler, siehe Vitolo (Fußballspieler, 1983)
 Violeta Bermúdez (* 1961), peruanische Juristin, Schriftstellerin und Diplomatin

Bermúdez bezeichnet:

 Bermúdez (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Bermúdez (Sucre), Gemeinde in Venezuela
 Bermúdez (Unternehmen), dominikanischer Rum-Hersteller

Siehe auch:

 Bermudes